Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2007 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Guillermo Cañas (ultimo turno)
 Danai Udomchoke (ultimo turno)
 Michaël Llodra (Qualificato)
 Tejmuraz Gabašvili (Qualificato)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Amer Delić (primo turno)
 Potito Starace (primo turno)
 Alejandro Falla (Qualificato)
 Ivo Karlović (primo turno)
 Andreas Seppi (Qualificato)
 Stefano Galvani (ultimo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)

 Andrei Pavel (ultimo turno)
 Lukáš Dlouhý (Qualificato)
 Chris Guccione (Qualificato)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Konstantinos Economidis (ultimo turno)
 Paul Capdeville (primo turno)
 Ramón Delgado (primo turno)
 Rainer Schüttler (Qualificato)
 Rik De Voest (ultimo turno)
 Alexander Waske (Qualificato)
 Tomáš Zíb (Qualificato)
 Wesley Moodie (Qualificato)

Qualificati 

 Alexander Waske
 Paul Capdeville
 Michaël Llodra
 Tejmuraz Gabašvili
 Wesley Moodie
 Lukáš Dlouhý

 Tomáš Zíb
 Alejandro Falla
 Chris Guccione
 Andreas Seppi
 Rainer Schüttler
 Viktor Troicki

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2007